Коксу́йский хребет

 Коксуйский хребет (Алтай) — горный хребет, расположенный в Алтайских горах, на границе Республики Алтай и Казахстана.
 Коксуйский хребет (Западный Тянь-Шань) — горный хребет, расположенный в Западном Тянь-Шане на границе Узбекистана и Киргизии.